Brehmplatz oder Alfred-Brehm-Platz steht für:
 Brehmplatz (Augsburg)
 Brehmplatz (Düsseldorf)
 Alfred-Brehm-Platz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Ostend #Alfred-Brehm-Platz

Siehe auch:
 Brehmstraße